Odlotowe wyścigi – serial animowany emitowany od 1968 roku
 Odlotowe wyścigi – serial animowany emitowany od 2017 roku